Ла Бајона има више значења:

 Ла Бајона (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Бајона, Емпакадора (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику